Seznam polkov z zaporedno številko 156.

Seznam 
 Pehotni
 156. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 156. pehotni polk (ZDA)
 156. strelski polk (ZSSR)
 156. pehotni polk (Wehrmacht)
 156. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 156. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 156. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 156. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 156. polk korpusne artilerije(ZSSR)
 156. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi